Splashwater Kingdom peut faire référence à :

 The Great Escape & Splashwater Kingdom, parc d'attractions et parc aquatique situés à Queensbury, État de New York, États-Unis. 
 Splashwater Kingdom, renommé Hurricane Bay, parc aquatique situé à Louisville, Kentucky, États-Unis.